Javier Martón Ansó (Villafranca, Navarra, 6 de mayo de 1999) es un futbolista español que juega de delantero en la Real Sociedad "B" de la Segunda División de España.

Trayectoria 

Nacido en Villafranca, Navarra, Martón llegó a la Real Sociedad de Fútbol en 2017 procedente del Peña Sport Fútbol Club, con la que ya había debutado en Tercera División de España. Tras pasar por el juvenil donostiarra en la temporada 2018-19 fue asignado a la Real Sociedad "C" de Tercera División de España. 

En enero de 2018, el delantero se marchó cedido al Peña Sport Fútbol Club de Tercera División de España.

En la temporada 2018-19, sería asignado a la Real Sociedad "C", pero en enero de 2019 formaría parte de la Real Sociedad "B" de la Segunda División B de España.

En la temporada 2020-21, el delantero es cedido al Club Deportivo Covadonga de la Segunda División B de España, con el que disputaría 24 partidos en los que anota 9 goles.

En julio de 2021, renueva por dos temporadas por la Real Sociedad "B" para jugar en la Segunda División de España. 

El 14 de agosto de 2021, debutó en la Segunda División de España ante el CD Leganés en una victoria por un gol a cero.

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 

Futbolistas de Navarra
Nacidos en Villafranca (Navarra)
Futbolistas del Peña Sport Fútbol Club
Futbolistas de la Real Sociedad de Fútbol "C"
Futbolistas de la Real Sociedad de Fútbol "B"